Ewa Bińczyk (ur. 1976) – polska filozofka, profesor nauk humanistycznych, wykładowczyni Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 Ewa Bińczyk (ur. 1977) – polska graficzka, doktor, wykładowczyni Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 Ewa Ura-Bińczyk – polska materiałoznawczyni, doktor inżynier, wykładowczyni Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej